Gareth Edwards (rögbijátékos) (1947–) walesi rögbijátékos
Gareth Edwards (filmrendező) (1975–) brit filmrendező